Влади́мир Алекса́ндрович Пешехо́нов (1949—2012) — поэт, прозаик, член Московской городской организации Союза писателей России.

Биография 
Родился в 1949 году в дачном посёлке Шереметьевский Московской области. Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина и Литературный институт имени А. М. Горького. Работал завхозом Долгопрудненского парка культуры и отдыха, стрелком охраны в Московском физико-техническом институте, инженером управления «Союзспецбургазкомплект», корреспондентом газеты «Московский метрополитен».

Член редколлегии альманаха «Долгие пруды» (2002), член редколлегии альманаха «Горожане» (2003 и 2005 гг.), редактор литературной страницы «Литературный Долгопрудный» в газете «Долгие пруды» (2007). Участник 5-го Московского (1983) и 8-го Всесоюзного (1984) совещаний молодых писателей. Лауреат литературной премии газеты Киевского военного округа «Ленинское знамя» (1971) и Международного конкурса поэзии «Глагол» (1992). Член академии «Вселенская православная Антология — XXI век от Рождества Христова».
Скончался в 2012 г.

Библиография 
 Подмосковное время. М., «Современник», 1984;
 Медленная молния. М., «Севит», 1992;
 До последней немоты. М., 1995;
 Тебе и мне (В кн.: Елена Панкратова, В душе моей, М., «Маркетинг», 1998);
 Вдаль и дальше. Скопин, «Пресса», 2000;
 По слову, по звуку. М., СИП РИА, 2001;
 Далёкое и близкое (Об истории нашего края). М., МФТИ, 2002;
 По воздушной лестнице. М., СИП РИА, 2003;
 И на солнце встречаются пятна. М., СИП РИА, 2003;
 Отрада бытия. М., СИП РИА, 2003;
 Верба световая. М., СИП РИА, 2004;
 Между небом и небом. М., СИП РИА, 2004;
 Нежданно и снова. М., СИП РИА, 2004;
 А белое — черно. М., СИП РИА, 2005;
 Воздух особого рода. М., СИП РИА, 2005;
 Возмездие чуда. Переводы. М., СИП РИА, 2005;
 Где-то рядом и — нигде. М., СИП РИА, 2005;
 Озёрное небо. М., 2006;
 Первозданное, сквозное. М., 2006;
 Воробьиное облако. М., 2007;
 По любовной доброй воле. М., 2007;
 Долго и плавно. М., 2007;
 С тобой и не с тобой. М., 2007;
 Движется и длится. М., 2007;
 Наравне с равниной. М., 2007;
 Ты позвала меня. М., 2007;
 Осенние листья. Рассказы. М., 2007;
 Здравствуй! Письма. М., 2008;
 Воля ветра. М., 2008;
 Нежданные и желанные. М., 2009;
 У красного окна. М., 2009;
 По древнему руслу. Проза. М., 2009;
 Освобождённая и неразгаданная. М., 2009.

Ссылки 
 Сайт Московской городской организации Союза писателей России

Писатели России по алфавиту
Поэты России